Justice sauvage (Walking Tall) est un film américain réalisé par Phil Karlson en 1973 ;
 Justice sauvage (Out for Justice) est un film américain réalisé par John Flynn en 1991.